Реља Башић (Загреб, 14. фебруар 1930 — Загреб, 7. април 2017) био је југословенски и хрватски позоришни, телевизијски и филмски глумац.

Улоге 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1950-е
|-
| 1954. || Концерт || Бартол
|-
| 1955. || Милијуни на отоку || Жути / Штакор
|-
| 1956. || Опсада || 
|-
| 1957. || Вратићу се || Сведок на суду
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1960-е
|-
| 1960. || Авион за Парагвај (ТВ) || 
|-
| 1960. || Курир Тончи - Труба || 
|-
| 1960. || Парница око магареће сјене || 
|-
| 1961. || Покојник || 
|-
| 1961. || Вучјак || 
|-
| 1962. || Близанци || 
|-
| 1963. || Безимена || 
|-
| 1963. || Женидба господина Марципана || 
|-
| 1964. || Чувај се сењске руке || 
|-
| 1964. || Убиство на позорници || 
|-
| 1964. || Аутобиографија утопљенице || 
|-
| 1964. || Услуга тачна и солидна || 
|-
| 1965. || Апел || 
|-
| 1965. || Мала ноћна музика || 
|-
| 1965. || Банкет || 
|-
| 1965. || Бадеми с ону страну смрти || 
|-
| 1965. || Кључ ||гост у хотелу
|-
| 1965. || Човик од свита || 
|-
| 1965. || Лицем у наличје (серија) || 
|-
| 1966. || Мокра кожа || 
|-
| 1966. || Наставак слиједи || 
|-
| 1966. || Рондо || Феђа
|-
| 1967. || Хасанагиница || Имотски кадија
|-
| 1967. || Вријеме ракова || 
|-
| 1967. || Пошаљи човека у пола два || 
|-
| 1967. || Кроз шибе (ТВ) || 
|-
| 1967. || Црне птице || 
|-
| 1968. || Политичка вечера || 
|-
| 1968. || Унакрсна ватра || 
|-
| 1968. || Маратонци (серија) || 
|-
| 1968. || Имам двије маме и два тате || први тата
|-
| 1969. || Тонкина једина љубав || 
|-
| 1969. || Мост (филм) || Калц, Сова
|-
| 1969. || Метеор || 
|-
| 1969. || Седмина || Карло Гаспароне
|-
| 1969. || Недјеља || кућевласник
|-
| 1969. || Дивљи анђели || хотелски аниматор
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970-е
|-
| 1970. || Моји драги добротвори ||Фери
|-
| 1970. || Пут у рај || Кристиан Пендрековски
|-
| 1970. || Тко пјева зло не мисли || госпон Фулир
|-
| 1971. || Фабијен || 
|-
| 1972. || Семи || Семи
|-
| 1972. || Лов на јелене || Адвокат Јањић
|-
| 1972. || Валтер брани Сарајево || Вођа убачене групе
|-
| 1973. || Љубавник || 
|-
| 1973. || Пјегава дјевојка || Мирандо
|-
| 1973. || Диогенес || 
|-
| 1973. || Кужиш стари мој || Гроф
|-
| 1973. || Сутјеска || капетан Стјуарт
|-
| 1973. || Образ уз образ (серија) || Реља
|-
| 1974. || Црна листа (ТВ) || Џорџ Вајт
|-
| 1974. || Депс || 
|-
| 1974. || Валтер брани Сарајево (ТВ серија) || Вођа убачене групе
|-
| 1974. || Позориште у кући (серија) || Звонко Михаљчић
|-
| 1975. || Последња утрка || 
|-
| 1975. || Кућа || Архитект
|-
| 1975. || Живот је леп (серија) || Жан Пјер
|-
| 1976. || Избавитељ || Избавитељ/Градоначелник
|-
| 1976. || Издаја || 
|-
| 1976. || Част ми је позвати вас (серија) || Реља
|-
| 1978. || Госпођа министарка (ТВ) || Нинковић
|-
| 1978. || Љубица || 
|-
| 1978. || Пуном паром (серија) || 
|-
| 1978. || Прослава пролећа || Хауптман
|-
| 1979. || Успорено кретање || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980-е
|-
| 1980. || Госпођица  || Александер
|-
| 1980. || Алпенсага (серија) || Александер
|-
| 1980. || Рад на одређено време || Жељко Господнетић
|-
| 1981. || Касно, натпоручниче! || 
|-
| 1981. || Ујка Вања (ТВ) || Астров
|-
| 1981. || Вело мисто (серија) || 
|-
| 1981. || Аретеј ||
|-
| 1981. || Високи напон ||
|-
| 1982. || Изјава (ТВ)|| 
|-
| 1982. || Киклоп || Атма
|-
| 1982. || Мој тата на одређено време || Жељко Господнетић
|-
| 1982. || Непокорени град (серија) ||
|-
| 1983. || Киклоп  (ТВ серија)||Атма
|-
| 1983. || У логору (ТВ) ||Надлијечник доктор Алтман
|-
| 1983. || Узбуна (ТВ) ||
|-
| 1984. || Рани снијег у Минхену || Давор
|-
| 1984-1985. || Инспектор Винко (серија) || тајник Змегац
|-
| 1985. || Самоубица || 
|-
| 1985. || Антиказанова || 
|-
| 1985. || Љубавна писма с предумишљајем || примаријус
|-
| 1986. || Бал на води || Глен
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак (серија) || Јурица Мазур
|-
| 1987. || Био једном један снешко || капетан Лонгбрау
|-
| 1988. || Хонор Боунд || Генерал Городњиков
|-
| 1988. || Њежне преваре || 
|-
| 1988. || Вила Орхидеја || 
|-
| 1988. || Експеримент професора Хинчића || Амброз Штркуљ
|-
| 1989. || Човјек који је знао гђе је сјевер а гђе југ (ТВ) || управник затвора
|-
| 1989. || Птице небеске (серија) || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990-е
|-
| 1990. || Диригенти и музикаши (серија) || 
|-
| 1990. || Неуништиви (серија) || Директор Гргеч
|-
| 1990. || Љето за сјећање || Гроф
|-
| 1990. || Каптаин Америца || индустријалист
|-
| 1991. || Чаробна тиква || 
|-
| 1993. || Контеса Дора || Крсњави
|-
| 1994. || Интернатионале Зоне || Губаров
|-
| 1997. || Чудновате згоде шегрта Хлапића || Црни Штакор
|-
| 1998. || Кањон опасних игара || Карл Столзер
|-
| 1998. || Трансатлантик || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2000-е
|-
| 2000. || Наши и ваши (серија) || 
|-
| 2003. || Испод црте || Антун Пожгај
|-
| 2006. || Либертас || шпански конзул
|-
| 2006-2007. || Обични људи (серија) || режисер Бранко
|-
| 2008. || Стипе у гостима (серија) || Драгец
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1930.
Умрли 2017.
Глумци из Загреба
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Добитници награде Златна арена